NGC 3292-2 (другие обозначения — MCG −1-27-22, NPM1G −05.0370, PGC 31364) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Секстанта. Является видимым компаньоном NGC 3292-1.

Этот объект не входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога» и был добавлен позднее.

Примечания 

 

3292
Секстант (созвездие)
Линзообразные галактики